Poianesi – abitanti di Poiano (Verona)
Poianesi – abitanti di Pojana Maggiore